GNZ steht für:
 Gelnhäuser Neue Zeitung
 Ghanzi Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ghanzi, Botswana

gnz steht für:
 Ganzi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt im Baka (Sprache)-Dialektkontinuum, eine der Ubangischen Sprachen der Baka (Volk)

Abkürzung